Высоковское сельское поселение — сельское поселение в составе Усть-Кубинского района Вологодской области.
Центр — посёлок Высокое.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на северо-западе с Заднесельским и Устьянским сельскими поселениями,
 на юго-западе с Кубенским озером (на другом берегу Вологодский район).
 на юге с Боровецким сельским поселением Сокольского района,
 на востоке с Архангельским и Нестеровским сельскими поселениями Сокольского района,
 на северо-востоке с Харовским сельским поселением Харовского района.

По территории протекают реки Кубена, Сухона, Соколовка, Мучкас, Нейг, Кихть.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. В частности, в него входили сельсоветы:
 Митенский (ОКАТО 19 248 820): 31 населённый пункт, центр — деревня Митенское,
 Филисовский (ОКАТО 19 248 840): 28 населённых пунктов, центр — деревня Порохово.

В 2000 году была упразднена деревна Гавриловское Митенского сельсовета.

1 января 2006 года Митенский и Филисовский сельсоветы были преобразованы в сельские поселения. Одновременно было образовано Высоковское сельское поселение, состоящее из посёлка Высокое, ранее входившего в Устьянский сельсовет.

9 апреля 2009 года Высоковское, Митенское, Филисовское сельские поселения были объединены в Высоковское с центром в посёлке Высокое.

С тех пор состав сельского поселения не менялся.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 59 населённых пунктов, в том числе
53 деревни,
2 посёлка,
4 села.

Упразднённые населённые пункты

На территории Высоковского сельского поселения находилась деревня Ногтиха, образованная в составе Новосельского сельсовета Кадниковского уезда.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Кубинского района
Сельские поселения Вологодской области